Wylde steht für

 Wylde Green Region in England

Wylde ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Wylde (* 1976), US-amerikanischer Filmschauspieler, Autor und Filmproduzent
 Derna Wylde (* 1953), US-amerikanische ehemalige Schauspielerin und Fotomodel
 Peter Wylde (* 1965), US-amerikanischer Springreiter und Olympiasieger
 Thomas Wylde (* 1946), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Zakk Wylde (* 1967), US-amerikanischer Gitarrist, Pianist und Sänger

Siehe auch:

 Wylde-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Wilde, Wyld